Personen
 René Le Pays (1636-1690), Frans dichter
 Kranten
 Le Pays (Canadese krant)
 Le Pays (Franse krant)
 Le Pays (Zwitserse krant)
 Overige
 Le Pays (1912), een opera van Guy Ropartz
 Le Pays (2005), een roman van Marie Darrieussecq
 Le Pays d'où je viens, een Franse film uit 1956
 Le Pays des Contes de Fées, de Franse benaming voor Storybook Land Canal Boats
 Le Plat Pays, een lied van  Jacques Brel